Come By Chance ist der Name folgender Orte:
Come By Chance (Neufundland und Labrador), eine kanadische Hafensiedlung
Come By Chance (New South Wales), ein Dorf in Australien